Тьен:

 Тьен, Мадлен (род. 1974) — канадская писательница малайско-китайского происхождения.
 Тьен Ган Шин, Фома (1890—1967) — вербист, первый китайский кардинал.

См. также